Hapoel Be'er Sheva FC (, Moadon HaKaduregel Hapoel Be'er Sheva) är en israelisk fotbollsklubb från staden Be'er Sheva. Klubben spelar i Israels högstaliga, Ligat Haal, och blev israeliska mästare senaste gången säsongen 2015/2016. Be'er Sheva spelar sina hemmamatcher på Turner Stadium som har en kapacitet på 16 126.

Meriter

Inhemska tävlingar 
 Israeliska mästare (3): 1974/1975, 1975/1976, 2015/2016 
 Israeliska cupen (1): 1996/1197
 Israeliska supercupen (2): 1976, 2016
 Toto Cup (2): 1988/1989, 1995/1996
 Lilian Cup (1): 1988

Placering senaste säsonger

Europeiska tävlingar

Spelare  
Den svenske fotbollsspelaren Joakim Askling spelade i klubben mellan 2014-2015.

Spelartrupp 
<...>

Referenser

Fotbollsklubbar i Israel
Sportklubbar bildade 1946